

Трушино — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Трушино — селище, Городищенський район, Пензенська область